Hyperflexion bezeichnet

 die unnatürlich weite Beugung eines Gelenks, siehe Flexion (Medizin)
 das weite Herunterbeugen des Halses bei der Pferdedressur, siehe Rollkur (Pferdesport)